dębina – drzewostan dębowy lub drewno dębu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 103, w tym 42 podstawowe

Obszary przyrody chronionej 
 rezerwat przyrody Dębina (województwo lubuskie)
 rezerwat przyrody Dębina (województwo małopolskie)
 rezerwat przyrody Dębina (województwo mazowieckie)
 rezerwat przyrody Dębina (województwo opolskie)
 rezerwat przyrody Dębina (województwo wielkopolskie)
 rezerwat przyrody Stara Dębina
 zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębina”
 Dębina I – użytek ekologiczny w woj. wielkopolskim
 Dębina II – użytek ekologiczny w woj. wielkopolskim

Inne 
 Dębina – wyspa na Międzyodrzu
 Dębina – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim
 Dębina – wieś na Ukrainie w rejonie skolskim
 Dębina  – wieś na Ukrainie w rejonie ostrogskim

Zobacz też 
 Dębina Zakrzowska
 Dębina Łętowska
 inne pojęcia zaczynające się od dębina